Pontia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Fabricius 1807. Pontia ingår i familjen vitfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vitfjärilar
Pontia